Wiktoria Niedziałkowska
 Zofia Niedziałkowska